Латентність — від  — прихований, невидимий:
 властивість об'єктів або процесів перебувати у прихованому стані, не виявляючи себе;
 затримка між стимулом та реакцією.

Приклади латентності 
 Латентна інфекція — фаза інфекційного періоду, що характеризується тривалим збереженням збудника в організмі без клінічних проявів захворювання; див. інфекція. 

 Латентна злочинність: у кримінології — частка злочинності, яка не одержує відображення в кримінальній статистиці та не стає предметом кримінального судочинства.

 Латентний період — інкубаційний період.

 Латентний стан — період інертності всередині системи.

 Латентні риси у біології — генетичні риси, які не проявляються у фенотипі індивіда, але можуть передаватися майбутнім поколінням.

 Латентність в електронній системі — затримка між запитом до системи та моментом, коли доступ завершується або надаються запитувані дані.

Див. також 
 Латентна гомосексуальність
 Латентна теплова енергія
 Латентна типізація
 Латентно-семантичний аналіз

Джерела 

 http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk/латентний